Muzong (chin. 穆宗) ist mehrdeutig. Es ist der Tempelname verschiedener chinesischer Kaiser aus verschiedenen Dynastien.

Tang Muzong aus der Tang-Dynastie
Liao Muzong aus der Liao-Dynastie
Ming Muzong aus der Ming-Dynastie (Longqing)
Qing Muzong aus der Qing-Dynastie (Tongzhi)